Летники — деревня в Захаровском районе Рязанской области. Входит в состав Большекоровинского сельского поселения.

География 
Располагается в 21 км западнее Захарово недалеко от границы городского поселения Серебряные пруды Московской области. Деревня окружена лесами и полянами, богатыми грибами и ягодами.

История 
Деревня основана в 50-х годах XVI века. Образовалась из летного поселения на засечной оборонительной полосе. Отсюда и название, так как зимой в поселении никто не проживал. Позже поселение превратилось в постоянный населённый пункт, и нарицательное название «летник» стало собственным.

Население

Инфраструктура 
Стационарной торговли в деревне нет, продуктами и товарами обеспечивает автолавка, приезжающая из Поливаново раз в неделю. В зимнее время обеспечение деревни затруднено снегопадами, поэтому жителям не редко приходится самим ездить за продуктами в соседние села в это время года.

Основная деятельность населения — огородство и садоводство.

Примечания 

Населённые пункты Захаровского района